Ме́льница:
 Мельница — механизм для измельчения твёрдых объектов, или предприятие, основной деятельностью которого является помол.
 Мельница для перца — кухонная утварь.
 Ветряная мельница
 Мельница (группа) — российская фолк-рок-группа.
 Мельница (игра) — старинная настольная игра.
 Мельница (кинокомпания) — студия анимационного кино.
 Мельница (фильм) — фильм о жертвах Холокоста и об исчезнувшем местечке.
 Мельница (шахматы) — типовая комбинация с последовательным чередованием шахов и вскрытых шахов, объявляемых атакующей стороной.
 Мельница (борьба) — бросок противника через плечо.
 Мельница (бокс) — манёвр в боксе.

Населённые пункты 
Россия
 Мельница — посёлок в Джидинском районе Бурятии.
 Мельница — деревня в Ленинградской области.
 Мельница — деревня в Ленинградской области.
 Мельница — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Мельница — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Мельница — деревня в Куньинском районе Псковской области, Пухновская волость.
 Мельница — деревня в Островском районе Псковской области, Горайская волость.
 Мельница — деревня в Палкинском районе Псковской области, Качановская волость.
 Мельница — деревня в Палкинском районе Псковской области, Палкинская волость.
 Мельница — деревня в Порховском районе Псковской области, Славковская волость.
 Мельница — деревня в Пустошкинском районе Псковской области, Забельская волость.
 Мельница — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, Велейская волость.
 Мельница — деревня в Себежском районе Псковской области, Максютинская волость.
 Мельница — деревня в Себежском районе Псковской области, городское поселение Себеж.
 Мельница — деревня в Себежском районе Псковской области, сельское поселение Себежское.
 Мельница — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Мельница — коттеджный поселок в Свердловской области.

Украина
 Мельница — посёлок городского типа в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Мельница — село в Ковельском районе Волынской области.
 Мельница — село в Сарненском районе Ровенской области.

См. также 
 Мельницы — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Мельник (значения)
 Новая Мельница (значения)
 Мельниченко (значения)
 Млын (значения)